Filbert Street (stadion), een voormalig stadion van de Engelse voetbalclub Leicester City FC
 Filbert Street (San Francisco), een beroemde straat in San Francisco in de Amerikaanse staat Californië